Ема Бургіч-Буцко і Георгіна Гарсія Перес були чинними чемпіонками, коли цей турнір проходив у рамках циклу Жіночих турнірів ITF, але вирішила цього разу не брати участі.

Сє Шувей і Оксана Калашникова виграли титул, у фіналі перемігши пару Аріна Родіонова і Галина Воскобоєва з рахунком 6–3, 4–6, [10–4].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Draw 

Hungarian Ladies Open, парний розряд
2017, одиночний розряд
Lad